El Torneig de New Haven 2017, oficialment conegut com a Connecticut Open 2017, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins els Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 49a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 d'agost de 2017 al Connecticut Tennis Center de Yale, prop de New Haven, Connecticut, Estats Units.

La tennista australiana Daria Gavrilova va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
WTA Tour 2017